Jacob Cohen (1921-2004), acteur et scénariste américain
 Jacob Cohen, statisticien et psychologue américain, qui a donné son nom aux coefficients Kappa de Cohen et d de Cohen

Voir aussi